Wolf-Klasse bezeichnet folgende Schiffsklassen:
 Wolf-Klasse (1741), britische Sloopklasse von 1741
 Wolf-Klasse (1878), deutsche Kanonenbootklasse von 1878, siehe SMS Wolf (1878)
 Wolf-Klasse (1910), niederländische Zerstörerklasse im Ersten Weltkrieg
 Roofdier-Klasse (1954), niederländische Klasse leichter Fregatten bzw. Korvetten

Siehe auch:
 Seawolf-Klasse